

Прізвище 
 Емир Кустуриця (1954) — сербський кінорежисер боснійського походження, відзначений нагородами найбільших кінофестивалів Європи.
 Ніна Кустуриця (1975) — австрійська кінорежисер. редактор, сценарист і продюсер.
 (1979) — сербський музикант і актор. Син сербського режисера Емира Кустуриці.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем